Pien bezeichnet:

 Pień, Ortschaft in Polen
 Pianu de Jos, Ortschaft in Rumänien (deutsch Deutsch-Pien)
 Pianu de Sus, Ortschaft in Rumänien (deutsch Rumänisch Pien), siehe auch Pianu
 (2816) Pien, Asteroid
 Piên, brasilianisches Munizip im Südosten des Bundesstaats Paraná